Starčevačka kultura, kultura srednjeg neolitika 

Naselja u Srbiji
 Starčevo (Pančevo, Srbija), naselje u općini Pančevo
 Starčevo (Petrovac, Srbija), naselje u općini Petrovac